|-
| 164201 - || 2004 EC || 10 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164202 - || 2004 EW || 13 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164203 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164204 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164205 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164206 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164207 - ||  || 13 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164208 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164209 - ||  || 27 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164210 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164211 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164212 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164213 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164214 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164215 Doloreshill ||  || 25 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164216 - ||  || 27 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164217 - ||  || 11 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 164218 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164219 - ||  || 21 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 164220 - ||  || 25 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164221 - ||  || 26 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164222 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164223 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164224 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164225 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164226 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164227 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164228 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164229 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164230 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164231 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164232 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164233 - ||  || 22 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 164234 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164235 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164236 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164237 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164238 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164239 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164240 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164241 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164242 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164243 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164244 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 164245 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164246 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 164247 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164248 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 164249 - ||  || 9 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164250 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164251 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164252 - ||  || 15 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164253 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164254 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164255 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164256 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164257 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164258 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164259 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 164260 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164261 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164262 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164263 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164264 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164265 - || 2004 VO || 2 noiembrie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 164266 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164267 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164268 Hajmási ||  || 11 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 164269 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164270 - ||  || 1 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164271 - ||  || 2 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164272 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 164273 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164274 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164275 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164276 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164277 - ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 164278 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164279 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164280 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164281 - ||  || 11 decembrie 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 164282 - ||  || 13 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164283 - ||  || 9 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164284 - ||  || 9 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164285 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164286 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164287 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164288 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164289 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164290 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164291 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164292 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164293 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164294 - ||  || 13 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 164295 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 164296 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164297 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164298 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164299 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 164300 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-